«Я, робот», «Я — робот» ():

В литературе:
 «Я, робот» — научно-фантастический рассказ Эндо Биндера (1939).
 «Я, робот» — сборник научно-фантастических рассказов Айзека Азимова (1950).

В кино и на телевидении:
 «Я, робот» — 9 серия 2 сезона телесериала-антологии «За гранью возможного» 1963—1965 годов. По рассказу Э. Биндера.
 «Я, робот» — 19 серия 1 сезона телесериала-антологии «За гранью возможного» 1995—2002 годов. По рассказу Э. Биндера.
 «Я, робот» — научно-фантастический фильм Алекса Пройаса по мотивам произведений А. Азимова (США, Германия, 2004).

В музыке:
 «Я — робот» — дебютный альбом музыкального проекта «Катя Чехова» (2005).

См. также 
 «I Robot» — альбом рок-группы The Alan Parsons Project (1977).
 «I, Robot» — аркадная видеоигра Atari Inc. (1983).